Gravel of gravelfietsen, een discipline in het fietsen en de wielersport
 Gravel (ondergrond), een ondergrond bij wegen, vliegvelden, het tennisspel, sintelbanen en in andere sporttoepassingen
 Het Engelse “gravel” betekent grind, maar niet in het Nederlands